Elma může znamenat:

 křestní jméno
 počítačová hra Elasto Mania
 Elma (Iowa) – sídlo v USA
 Elma (New York) – sídlo v USA
 Elma (Washington) – sídlo v USA
 ELMA, značka mléčných výrobků firmy Mlékárna Chudobín

příjmení osob
 Fikri Elma – turecký fotbalista